Березница — деревня в Островском районе Псковской области. Входит в состав Островской волости.

Расположена на реке Березница, в 20 км к северу от города Остров, у автодороги  и соответствующего участка железной дороги Псков — Остров. Западнее находится деревня Дуловка, севернее — Асановщина.

Население

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Дуловской волости, затем, до апреля 2015 года входила в состав ныне упразднённой Волковской волости Островского района.

Примечания 

Населённые пункты Островского района (Псковская область)